Un saltarín puede ser:
 El hexópodo Podura aquatica.
 El pez habitante de algunos manglares Periophthalmus barbarus.
 Un ave de la familia Pipridae.